Der Dreiband-Weltcup 2016/4 war das vierte UMB/CEB-Weltcupturnier im 30. Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 18. bis zum 24. Juli im Sportkomplex Pavilhão Dragão Caixa am Stadion des FC Porto in Porto statt. Es war das 13. Dreiband-Weltcupturnier, einer Spielart des Karambolage-Billard, in Portugal.

Geschichte 
Gleich zum Auftakt der KO-Runde gab es ein bemerkenswertes Match. Der Türke Tayfun Taşdemir verpasste gegen Ex-Weltmeister Choi Sung-won neun Matchbälle und es gab eine Verlängerung. Hier legte Choi neun Punkte vor. Taşdemir konnte nur mit zwei Punkten kontern und war ausgeschieden. Spannend war auch die Partie zwischen Eddy Merckx und Lee Choong-bok. Der Koreaner Lee konnte noch einen 28:39-Rückstand ausgleichen. In der Verlängerung unterlag er dennoch mit 1:2. Im Achtelfinale bekam es Dick Jaspers wieder mit dem Vietnamesen Ma Minh Cam zu tun. In Ho-Chi-Minh-Stadt brauchte er die Verlängerung zum Sieg. Hier gewann er mit dem knappsten aller Ergebnisse mit 40:39. Das gleiche Ergebnis erreichte Torbjörn Blomdahl gegen den Koreaner Kim Jyung-kon, nachdem der Koreaner mehrere Matchbälle vergab. Im Viertelfinale verpasste Choi ebenfalls einen Matchball gegen den Weltranglistenersten Frédéric Caudron und verlor mit 39:40. Im Spiel Jaspers gegen Daniel Sánchez verpasste der Niederländer den Anfangsstoß uns Sánchez legte mit elf Punkten los. Nach fünf Aufnahmen stand es 33:2!. Damit war die Partie natürlich entschieden. Der Endstand lautete 40:18 in 13 Aufnahmen. Auch die beiden anderen Matches hatten ein sehr hohes Niveau. Nikos Polychronopoulos gewann gegen Rekord-Juniorenweltmeister Kim Haeng-jik knapp mit 40:38 und Marco Zanetti schaltete Blomdahl in der Verlängerung mit 2:1 aus. Im Finale trafen sich Polychronopoulos, der zum dritten Mal nach 2008 und 2009 das Endspiel erreichte, und Caudron. Hier siegte der Belgier relativ sicher. Der Grieche verlor damit sein drittes Finale. Jedes Mal war ein Belgier sein Gegner.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
Ab 2013 hat sich einiges am Turniermodus geändert. Das Satzsystem wurde abgeschafft, da die Matchzeit nicht kalkulierbar war. Es konnten Matches zwischen drei und fünf Sätzen dauern. Somit war eine gute Zeitplanung nicht möglich. Die Partiedistanzen wurden auf 30 Points in den Pre-Qualifikationsrunden und auf 40 Points in der Hauptqualifikation und in den KO-Spielen festgesetzt. In den Qualifikationsrunden ist ein Unentschieden möglich. In Der KO-Runde wird bei einem Unentschieden eine Verlängerung gespielt. Jeder der beiden Spieler startet mit dem Anfangsstoß. Wer mehr Punkte erzielt gewinnt das Match. Sollte es in der Verlängerung auch Unentschieden stehen wird wieder mit dem Anfangsstoß gestartet bis ein Sieger feststeht. Die Shot clock wurde auf 40 Sekunden verkürzt. Jeder Spieler kann pro Match zwei Verlängerungen nehmen. Damit verlängert sich die Stoßzeit jeweils um 40 Sekunden. Wildcards gibt es nur noch zwei für den Ausrichter und je eine für drei der vier Verbände
CPB, ACBC, CEB und ACC in denen der Weltcup nicht stattfindet.

Es werden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizieren sich die 12 Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten für die Finalrunde. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
Die ersten 12 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste werden an die Positionen 1, 16, 8 und 9 gesetzt.

  Frédéric Caudron
  Torbjörn Blomdahl
  Eddy Merckx
  Dick Jaspers
  Daniel Sánchez
  Marco Zanetti
  Tayfun Taşdemir
  Roland Forthomme
  Sameh Sidhom
  Kang Dong-koong
  Cho Jae-ho
  Nikos Polychronopoulos

Wildcardspieler:
1× ACC:  Ragay Henry
1× CPB:  Victor Tenorio
1× ACBC:  Mã Xuân Cường
2× Organisierender Ausrichter:  Rui Manuel Costa,  João Pedro Ferreira

Qualifikationsrunde 
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2 und 3 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden. In der letzten (4.) Qualifikationsrunde wird bis 40 Punkte in den Gruppen A–L zu je 3 Spielern gespielt. Die Gruppenersten und die drei besten Gruppenzweiten kommen in die Endrunde der besten 32. Bei Punktegleichstand gilt der bessere GD.

(Die gefetteten Zahlen zeigen die ausschlaggebende Wertung für den Einzug in die Endrunde an.)

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die besten 32 (Teilnehmer der Finalrunde). Die komplette Liste kann bei der UMB eingesehen werden.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2016/1 vom 1. bis zum 7. Februar in Bursa,  Türkei
 Dreiband-Weltcup 2016/2 vom 27. März bis zum 2. April in Luxor,  Ägypten
 Dreiband-Weltcup 2016/3 vom 16 bis zum 22. Mai in Ho-Chi-Minh-Stadt,  Vietnam
 Dreiband-Weltcup 2016/5 vom 29. August bis zum 4. September in Guri,  Südkorea
 Dreiband-Weltcup 2016/6 vom 24. bis zum 30. Oktober in La Baule,  Frankreich
 Dreiband-Weltcup 2016/7 vom 11 bis zum 17. Dezember in Hurghada,  Ägypten

2016 4
Karambolageveranstaltung 2016
Billardturnier in Porto